Чемпионат Киргизии по самбо 2018 года прошёл в городе Кызыл-Кия Баткенской области 6-8 апреля. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов. Были выявлены сильнейшие в 9 весовых категориях (до 52 кг, до 57 кг, до 62 кг, до 68 кг, до 74 кг, до 82 кг, до 90 кг, до 100 кг, свыше 100 кг.)

Медалисты

Мужчины

Боевое самбо

Примечания

Ссылки 
 

Апрель 2018 года
2018 год в самбо
Чемпионаты Киргизии по самбо
Спорт в Киргизии в 2018 году
Баткенская область